Jahorina est un toponyme qui peut désigner :
Jahorina, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Jahorina, une montagne de Bosnie-Herzégovine.

Homonymie de toponyme